Dömmanskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 25 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 480 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Platser i Finland med fyranordning
Öar i Föglö